

Sigle 
 Window manager
 Webmarketing
 Welter-Meunier – casa automobilistica costruttrice di sportprototipi
 Windows Mobile
 Wüstite-Magnetite – in mineralogia, tipo di interfaccia tampone
 Wu Ming
 WrestleMania

Codici 
 WM – codice ISO 3166-2:GQ di Wele-Nzas (Guinea Equatoriale)
 WM – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Varmia-Masuria (Polonia)
 WM — tail code del 509th Bomb Wing

Etichettatura tessile
 WM – sigla della denominazione di mohair

Calcio 
 WM – sistema, tattica di gioco la cui disposizione sul campo ricalca la forma delle lettere
 WM – abbreviazione di "(Fußball)weltmeisterschaft", "campionato mondiale di calcio" in tedesco

Altro 
 WM – targa automobilistica di Weilheim-Schongau (Germania)
 WM – Targa automobilistica della marina militare tedesca negli anni 1934-1945.
 WM – targa automobilistica di Minsk Mazowieckie (Polonia)